Nyika (Swahili für „Buschland“ bzw. das Hinterland der ostafrikanischen Küste) bezeichnet:

 eine Gruppe von Ethnien in Kenia, siehe Mijikenda
 ein Gebiet und Berg in Kenia, siehe Nyika (Kenia)
 Nyika-Plateau, ein Plateau in Malawi und Sambia
 Nyika-Nationalpark, ein Nationalpark in Malawi und Sambia
 Nyika Juniper Forest, ein Waldgebiet in Malawi
 ein Berg in Tansania, siehe Nyika (Tansania)
 Bestandteil des alten Namensteils von Tansania, wie in Tanganyikasee

Nyika ist der Familienname folgender Personen:
 David Nyika (* 1995), neuseeländischer Boxer

Zur Bedeutung des Namens Nyika gibt es unterschiedliche Interpretationen. Abgeleitet von dem Namen Tanganyika ist „Unbewohntes Land“ oder „Wildnis“ (Plants of the Nyika Plateau, South African National Biodiversity Institute, Pretoria, 2005) eine Interpretationsweise, „Buschland“ oder „Der Platz des kurzen Grases“, wie angeblich die Phoka und die Tumbuka das Land genannt haben sollen, eine andere.